Gunn fait notamment référence à :

Personnalités 
 Anna Gunn, (1968-), actrice américaine ;
 Bryan Gunn, (1963-), footballeur écossais ;
 Bryn Gunn, (1958-), footballeur anglais ;
 Charles Gunn (1885-1983), athlète britannique du début du  siècle ;
 David Gunn, écrivain britannique ;
Gia Gunn (1990-), drag queen américaine ;
 John Battiscombe Gunn (1928-2008), physicien britannique ;
 
 James Gunn (1920-1966), scénariste, écrivain américain, auteur de roman policier
 James E. Gunn (1923-2020), écrivain américain de science-fiction ;
 James E. Gunn (né en 1938) astronome américain ;
 James Gunn (né en 1966), scénariste, acteur, producteur, réalisateur et directeur de la photographie américain ;
 Moses Gunn (1929-1993), acteur américain ;
 Muriel Gunn (1906-1996), athlète britannique ;
 Rhiana Gunn-Wright (1988-), directrice de la politique climatique au Roosevelt Institute ;
 Richard Gunn (1871-1961), boxeur britannique ;
 Ronald Campbell Gunn (1803-1881), botaniste et politicien Australien ;
 Sean Gunn (1974-), acteur américain ;
 Sean Gunn (1993-), nageur zimbabwéen ;
 Thom Gunn (1929-2004), poète anglo-américain ;
 
 Tommy Gunn (né en 1967), acteur pornographique américain
 Tommy Gunn (né en 1981), joueur américain de basket

Prénom 
 Gunn est un prénom notamment porté par Gunn Margit Andreassen (né en 1973), biathlète norvégienne ;

Cinéma et télévision 
 Gunn est le titre original du film Peter Gunn, détective spécial de Blake Edwards
 Charles Gunn est un personnage fictif de la série télévisée Angel

Divers 
 Gunn, localité dans la province d’Alberta au Canada ;
 la rivière Gunn, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 en électronique, une diode Gunn inventé par John Battiscombe Gunn est un composant électronique basée sur l'effet Gunn aussi appelé l'effet Hilsum-Ridley-Watkins.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais